9-й корпус — наименование корпуса в вооружённых силах различных государств.

Армейские и стрелковые корпуса 
 9-й армейский корпус (Австро-Венгрия) (1849—1859, 1866, 1883—1918)
 9-й армейский корпус (Великая армия) (1806—1807, 1812—1813)
 9-й армейский корпус (Великобритания) (1915—1918, 1941—1943)
 9-й армейский корпус (вермахт) (1939—1945)
 9-й армейский корпус (Германская империя) (1866—1919)
 9-й армейский корпус (Российская империя) (1876—1918)
 9-й армейский корпус (США) (1940—1994)
 9-й армейский корпус (Франция) (1870—1940)
 9-й гвардейский стрелковый Брестский Краснознамённый ордена Кутузова корпус (1942—1947)
 9-й корпус (Индия) (2005—)
 9-й корпус (КНДР)
 9-й корпус (Османская империя) (1911—1919?)
 9-й корпус (Республика Корея) (1987—2007) 
 9-й корпус (США) (1940—1994)
 9-й корпус (Турция) (1922—)
 9-й резервный корпус (1871—1918)
 9-й Словенский корпус (1943—1945)
 9-й стрелковый Бранденбургский Краснознамённый корпус (1922—1941 (1), 1943 (2))
 9-й корпус Потомакской армии (США) (1862—1865)

Авиационные корпуса 
 9-й истребительный авиационный Воронежский корпус ПВО (1943—1946)
 9-й смешанный авиационный Одесский корпус (СССР, 1943—1944)
 9-й смешанный авиационный корпус (2-го формирования) (СССР, 1946—…)
 9-й Лодзинский Краснознамённый штурмовой авиационный корпус {СССР} (1944—1946)

Горные корпуса 
 9-й горный корпус СС (хорватский) (1941—1945)

Кавалерийские корпуса 
 9-й кавалерийский корпус (1942)

Механизированные корпуса 
 9-й гвардейский механизированный Днестровско-Рымникский Краснознаменный ордена Кутузова корпус (1944—1945)
 9-й механизированный корпус (1-го формирования) (1940—1941)
 9-й механизированный Киевско-Житомирский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова корпус (1943—1945)

Танковые корпуса 
 9-й танковый Бобруйско-Берлинский Краснознамённый ордена Суворова корпус (1942—1945)
 9-й гвардейский танковый Уманский ордена Ленина Краснознамённый, ордена Суворова корпус (1944—1945)

Артиллерийские корпуса 
 9-й артиллерийский корпус (СССР)